Rangamati (zila), een district in Bangladesh
 Rangamari (stad), de hoofdstad van bovengenoemd district